Каппе́ль-ла-Гранд, Каппель-ла-Ґранд () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на північ від Парижа, 65 км на північний захід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3098 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 8043,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Каппель-ла-Гранд на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Каппель-ла-Гранд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор